Liger peut faire référence à :
 Liger est l'ancien nom gaulois de la Loire, le plus long fleuve de France. Il a donné leur gentilé aux habitants des départements de la Loire (les Ligériens) et de la Haute-Loire (les Alti-Ligériens) ;
 Liger, une rivière française, picarde, affluent de la Bresle ;
 Liger, le nom anglais du ligre, hybride du lion et du tigre.

Personnes 
 Louis Liger (1658-1717), un agronome qui a écrit la Maison rustique et un traité de viticulture
 René Liger (ca 1695-1801), un prêtre français et écrivain dans différents domaines
 Christian Liger (1935-2002), un écrivain français
 Jushin Liger (1964- ), un catcheur japonais

Homonymie de patronyme